EGBO steht für:
 Bahnhof Gladbeck Ost (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Wolverhampton Airport (ICAO-Code), Flughafen in Bobbington bei Wolverhampton, England

Egbo ist der Familienname folgender Personen:
 Mandela Egbo (* 1997), englisch-nigerianischer Fußballspieler

Abkürzung